Church Road est un nom anglais signifiant Route de l'église.

Toponyme 

 Church Road, communauté de l'Île-du-Prince-Édouard, au Canada.

Odonyme 
Church Road est un nom de rue notamment porté par :
 Church Road, rue de la ville de Londres, en Grande-Bretagne.

Homonymie de rues